Афрелия (Afrelia; VI век) — святая принцесса Валлийская. День памяти неизвестен.

Святая Афрелия, принцесса из Поуиса, была дочерью Вортимера, сына Вортигерна и  (Severa verch Macsen), дочери римского императора Максима. Она была женой святого Умбрафеля, племянника святого Самсона Дольского. Когда Самсон убедил своих родителей уйти в монастырь Умбрафель и его жена Афрелия решили поступить также.

Афрелия была матерью святых  (Maglor ap Umbraphel, 485—575) и , а также ещё одного ребёнка, имя которого нынче неизвестно. Считается, что она основала монастырь.

Примечания 

Святые Уэльса
Христианские святые VI века
Основатели монастырей
Женщины VI века